Garancieres eller Garancières kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Garancières, kommun i departementet Yvelines, 
 Garancières-en-Beauce, kommun i departementet Eure-et-Loir, 
 Garancières-en-Drouais, kommun i departementet Eure-et-Loir,